En general, relatiu a les Illes Balears, i més específicament:
 Català balear, família de parlars del català propis de les Illes Balears.
 Balear (1924), barca de bou mallorquina construïda el 1924.
 Mar Balear, àrea de la mar Mediterrània Occidental situada al voltant de les illes Balears.
 Edificis:
 Estadi Balear, camp de futbol de Palma (Mallorca, Illes Balears)
 Teatre Balear, teatre situat a la plaça de Rosselló de Palma.
 Entitats:
 Museu Balear de Ciències Naturals, institució municipal de la ciutat de Sóller (Mallorca)
 Veloç Sport Balear, associació fundada a Palma (Mallorca, Illes ...
 Balear Futbol Club, club de futbol de Palma (Mallorca, Illes Balears)
 Biblioteca Balear, biblioteca de Palma que es troba al Monestir de Santa Maria de la Real.